

Fisica 
Spira – conduttore avvolto a formare un percorso circolare o simile, singolo giro di conduttore in un solenoide

Geografia 
Spira (Speyer) – città tedesca nella Renania-Palatinato, sede vescovile della diocesi di Spira

Persone 
 Fritz Spira (1877-1943) – attore e cantante austriaco
 Henry Spira (1927-1998) – attivista statunitense
 Phyllis Spira (1943-2008) –  ballerina sudafricana

Altro 
Spira – universo immaginario nel quale sono ambientati i videogiochi Final Fantasy X e Final Fantasy X-2

Voci correlate 
 Shapira
 Shapiro

Altri progetti